W Polsce 
 Januszkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Nowa Wieś Wielka 
 Januszkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Żnin 
 Januszkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Kozłowo
 Januszkowo – gromada